Bechbach ist ein Gewässername:

  Bechbach (Kinzig), linker Zufluss der Schwarzwälder Kinzig (zum Oberrhein) vor Schenkenzell, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
  Bechbach (Wiehl), linker Zufluss der Wiehl bei Bielstein, Stadt Wiehl, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen